Pedini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Pedini (* 1956), italienischer Musiker und Komponist
 Federico Pedini Amati (* 1976), san-marinesischer Politiker
 Italo Pedini (* 1959), san-marinesischer Fußballspieler
 Maria Lea Pedini Angelini (* 1954), san-marinesische Politikerin
 Serge Pedini (1924–2010), französischer Fußballspieler